Мурик (, Мурики) е планина в Егейска Македония, Гърция. Планината е разположена в Кожанско и на практика е северната част на планинския масив Синяк (Синяцико). Височината на връх Мурик е 1703 метра. Клисурският проход отделя планината на север от Вич, а котловината на Влашка Блаца на юг от Синяк. В северното подножие на Мурик са Клисура и Бобища, в източното Лъка и Емборе, в южното Влашка Блаца, а в западното Лошница.

Бележки 

Планини в Гърция
Дем Костур
Дем Еордея
Дем Хрупища